Ettlin ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Ettlin (* 1962), Schweizer Politiker (CVP/Die Mitte) 
 Lukas Ettlin (* 1975), Schweizer Kameramann
 Simon Ettlin, auch Josef Simon Etlin, (1818–1871), Schweizer Politiker, Arzt, Architekt, Maler und Zeichenlehrer

Siehe auch:
 Etlin